Waldron ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Waldron (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Waldron (Arkansas)
 Waldron (Indiana)
 Waldron (Kansas)
 Waldron (Michigan)
 Waldron (Missouri)

Waldron ist der Name folgender Personen:

 Alfred M. Waldron (1865–1952), US-amerikanischer Politiker
 Charles Waldron (1874–1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Henry Waldron (1819–1880), US-amerikanischer Politiker
 Jeremy Waldron (* 1953), neuseeländischer Rechtswissenschaftler
 Mal Waldron (1925–2002), US-amerikanischer Jazzpianist
 Mala Waldron (* 1958), US-amerikanische Jazz- und R-&-B-Musikerin
 Mary Waldron (* 1984), irische Cricket- und Fußballspielerin
 Nick Waldron (* 1982), neuseeländischer Fußballschiedsrichter
 Ron Waldron (* 1933), walisischer Rugbyspieler und -trainer
 Shawna Waldron (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin

Waldron als Teil von Firmierungen:

 Waldron Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Waldron-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Waldron Spurs, Felssporne in der Ross Dependency, Antarktika
 Waldron Township (Begriffsklärung)
 Kap Waldron, Kap zwischen Budd- und Sabrina-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Mount Waldron, Berg im Ellsworthland, Antarktika